Slovo teta má více významů:

 teta jako příbuzná ženského pohlaví, zvláště pak sestra rodiče (otce nebo matky), případně v přeneseném smyslu i nepříbuzná starší žena
 Teta (mytologie) – bájná postava českých dějin
 Teta drogerie – český obchodní řetězec v oboru drogerie

v kultuře

 Teta (seriál) – koprodukční miniseriál režiséra Juraje Jakubiska
 Charleyova teta – divadelní hra Brandona Thomase
 Nesmrtelná teta – český film z roku 1993 režiséra Zdeňka Zelenky
 Drahé tety a já – český film z roku 1974 režiséra Zdeňka Podskalského

Související články 
 Tetička
 Tetička (film, 1941) – český film z roku 1941 režiséra Martina Friče

Externí odkazy